Ivel – rzeka w Anglii
 Ivel – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne, producent motocykli
 Ivel – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky